Ԣ ԣ (Н з середнім гачком) - літера кириличного алфавіту, яка раніше використовувалася в удмуртській і також в чуваській мові, де позначав палаталізований альвеолярний носовий /nʲ/.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/En_with_middle_hook